Села:
 Рудницьке — Вінницька область, Піщанський район
 Рудницьке — Київська область, Баришівський район